Епархия Корнелиу-Прокопиу () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Корнелиу-Прокопиу, Бразилия. Епархия Корнелиу-Прокопиу входит в митрополию Лондрины. Кафедральным собором епархии Корнелиу-Прокопиу является церковь Христа Царя.

История 

26 марта 1973 года Римский папа Павел VI издал буллу «Votis et precibus», которой учредил епархию Корнелиу-Прокопиу, выделив её из епархий Лондрины и Жакарезинью. Первоначально епархия Корнелиу-Прокопиу входила в митрополию Куритибы.

31 октября 1970 года епархия Корнелиу-Прокопиу вошла в митрополию Лондрины.

Ординарии епархии 
 епископ José Joaquim Gonçalves (1973—1979)
 епископ Domingos Gabriel Wisniewski (1979—1983)
 епископ Getúlio Teixeira Guimarães (1984 — 26.03.2014)
 епископ Manoel João Francisco (с 26.03.2014)

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Бразилии